Miguel Ángel Nieto de la Calle (San Sebastián de los Reyes, 1986) futbolista espanyol
 Miguel Ángel Nieto Ventura (Madrid, 1947 - Barcelona, 1995) guionista de còmics espanyol
 Miguel Ángel Nieto González (Madrid, 1943), periodista espanyol.